Сен-Тропе — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар.
 Сен-Тропе — хіп-хоп гурт з Полтави, створений у 2014 році. Гурт складається з Євгена Кулика та Дмитра Гайдука.
  — аеропорт, розташований у Ла-Моль, за 15 км SW від Сен-Тропе